Trigal (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Trigal (plaats), een plaats in deze gemeente